Dinckleria är ett släkte av bladmossor. Dinckleria ingår i familjen Plagiochilaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladmossor
Dinckleria